Ihlefeld für

 Heli Ihlefeld (* 1935), deutsche Journalistin
 Herbert Ihlefeld (1914–1995), Oberst der deutschen Wehrmacht
 Ihlefeld (Wüstung) am Rennsteig

Siehe auch
Ihlenfeld
Ilfeld